William Wilson peut désigner :

William Wilson Corcoran (1798-1888), banquier américain, philanthrope et collectionneur d'art ;
William Wilson Saunders (1809-1879), agent d’assurances, botaniste et entomologiste britannique ;
William Lyne Wilson (1843-1900), homme politique américain ;
William Tyson Wilson (1855-1921), homme politique britannique ;
William B. Wilson (1862-1934), homme politique américain ; 
William Wilson Morgan (1906-1994), astronome américain ;
William Hayward « Mookie » Wilson (1956-), joueur des Ligues majeures de baseball.
William Wilson (1844-1912), créateur des règles du water-polo.

Titre 
 William Wilson, une nouvelle publiée par Edgar Allan Poe en octobre 1839